Greenacres :

 Greenacres (Floride)
 Greenacres (Californie)
 Greenacres (Washington)
 

Green Acres :
 Green Acres (Californie), ville dans le Comté de Riverside en Californie
 Green Acres (Dakota du Nord), ville dans le Comté de Rolette dans le Dakota du Nord